Denna lista innehåller de rymdpromenader och månpromenader som genomförts mellan år 1965 och 1999, då en astronaut helt, eller delvis, har lämnat rymdfarkosten. 

För sammanställning av rymdpromenader från år 2000 och framåt se Lista över rymdpromenader sedan år 2000

Rymdpromenader 1965 
Tiderna för rymdpromenadernas början och slut anges i koordinerad universell tid (UTC).

Rymdpromenader 1966

Rymdpromenader och månpromenader 1969

Rymdpromenader och månpromenader 1971

Rymdpromenader och månpromenader 1972

Rymdpromenader 1973

Rymdpromenader 1974

Rymdpromenader 1977

Rymdpromenader 1978

Rymdpromenader 1979

Rymdpromenader 1982

Rymdpromenader 1983

Rymdpromenader 1984

Rymdpromenader 1985

Rymdpromenader 1986

Rymdpromenader 1987

Rymdpromenader 1988

Rymdpromenader 1990

Rymdpromenader 1991

Rymdpromenader 1992

Rymdpromenader 1993

Rymdpromenader 1994

Rymdpromenader 1995

Rymdpromenader 1996

Rymdpromenader 1997

Rymdpromenader 1998

Rymdpromenader 1999

Källor och referenser 

 Kursknet

Se även 
 Lista över rymdpromenader sedan år 2000

Rymdpromenader mellan år 1965 och 1999
Rymdfart